Bayunco puede referirse a:
 El nombre común de la planta Bolboschoenus maritimus
 El nombre común de la planta Schoenoplectus lacustris.
 El nombre común de la planta Typha angustifolia.
 El nombre común de la planta Typha latifolia.